Bundestagswahlkreis 129 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Münster (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Steinfurt III (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Marburg (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Fritzlar (1976)
 Bundestagswahlkreis Fritzlar-Homberg (1949 bis 1972)